Воронков, Михаил:
 Воронков, Михаил Григорьевич (1921—2014) — советский, российский химик, академик РАН.
 Воронков, Михаил Иванович (1893—1973) — государственный деятель и педагог.
 Воронков, Михаил Михайлович (1910—1999) — Герой Советского Союза (1940).